Chinquapin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chinquapin Mountain (Perry County, Arkansas, 245 m)	
 Chinquapin Mountain (Perry County, Arkansas, 364 m)	
 Chinquapin Mountain (North Carolina)	
 Chinquapin Mountain (Oklahoma)	
 Chinquapin Mountain (Oregon)	
 Chinquapin Mountain (Tennessee)